Премия Тайлера за природоохранные достижения () — ежегодная международная награда в области защиты окружающей среды, одна из старейших и самых престижных. Лауреату вручается золотой медальон и $200 000. Администрируется Университетом Южной Калифорнии (США). Номинироваться могут как отдельные лица, так и учреждения. Победителя определяет исполнительный комитет премии — с целью признать лидеров, выделить и поддержать их работу — за образцовые исследования окружающей среды с пользой для человечества.

История 
Основана в 1972 году Джоном (ум. 1973) и Элис (ум. 1993) Тайлерами () вследствие их обеспокоенности последствиями всевозрастающего загрязнения среды и экологического дисбаланса.
Название премии дважды менялось, изменялись и критерии отбора претендентов. В 1981 году премия была переименована в Tyler Ecology — Energy Prize, в связи с появлением сведений о том, что многие экологические нарушения вызваны загрязнениями, связанными с производством энергии, включая возобновляемые и нетрадиционные источники. В 1983 году она получила современное название.

Согласно рейтингу международных академических наград от International Ranking Expert Group, данная премия является самой престижной среди экологических, её нередко считают самой престижной природоохранной наградой, называя эквивалентной Нобелевской премии в своей, не охватываемой Нобелевской премией, области.

В исполнительный комитет премии входят Розина Бирбаум (Мичиганский университет), , , ,  и др.

Лауреаты 

 1974 — Арье Жан Хаген-Смит, Джордж Эвелин Хатчинсон, 
 1975 — Рут Патрик
 1976 — Эйбел Вулман, Чарлз Сазерленд Элтон, Рене Жюль Дюбо
 1977 — Юджин Одум
 1978 — 
 1982 —  и 
 1983 — , Марио Молина, Шервуд Роуленд
 1984 — Роджер Ревелл и Эдвард Осборн Уилсон
 1985 — Брюс Эймс и 
 1986 — Вернер Штумм и 
 1987 — Ричард Эванс Шултс и 
 1988 — Берт Болин
 1989 — Пауль Йозеф Крутцен и 
 1990 — Томас Айснер и 
 1991 —  и Монокомпу Самбасиву Сваминатан
 1992 —  и 
 1993 —  и Джин Лайкенс
 1994 —  и Питер Рейвен
 1995 — Клэр Паттерсон
 1996 — , , Клод Лориус
 1997 — Джейн Гудолл, Бируте Галдикас, Джордж Шаллер
 1998 —  и Пол Эрлих
 1999 —  и 
 2000 — Джон Холдрен
 2001 — Джаред Даймонд и Томас Лавджой
 2005 — Чарльз Дэвид Килинг и Лонни Томпсон
 2006 —  и И. А. Шикломанов
 2007 — Gatze Lettinga
 2008 —  и Харольд Муни
 2009 — Ричард Элли и Вирабхадран Раманатан
 2010 —  и Стюарт Пимм
 2011 — Мэй Беренбаум
 2012 — Джон Сайнфелд и Кирк Смит
 2013 — Дайана Уолл
 2014 — Саймон Левин
 2015 — Мадхав Гаджил и Джейн Любченко
 2016 — Парта Дасгупта
 2017 — Хосе Сарухан
 2018 — Пол Фальковски и Джеймс Маккарти
 2019 — Майкл Манн и Уоррен Вашингтон
 2020 — Гретхен Дейли и Паван Сухдев
 2021 — не присуждалась (из-за пандемии COVID-19)
 2022 - 
 2023 - Даниель Поли и Уссиф Рашид Сумайла
 2024 - в прошлом году объявлены 22 февраля

См. также 
 Премия Голдманов в области охраны окружающей среды

Примечания

Ссылки 

 

Награды по алфавиту
Научные награды США
Награды, появившиеся в 1972 году
Премии США
Списки лауреатов премий
Тайлера
Университет Южной Калифорнии